Лин — ряд значений различного типа и происхождения:

Личные имена/титульные имена/мононимы 
 Лин — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии.
 Лин (папа римский) — апостол от семидесяти, епископ римский с 64 (67) по 23 сентября 76 (78).
 Веласко Маруган, Анхель, более известный как Лин — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Лин Бейфонг — персонаж мультсериала «Легенда о Корре».

Фамилии 
Несколько омонимичных в корректной кириллической записи фамилий:
Фамилия английского происхождения, 
 Лин, Дэвид — британский кинорежиссёр.
 Лин, Джастин — американский кинорежиссёр.
 Лин, Джереми — американский баскетболист.
 Лин, Лиза (род. 1964) — канадская хоккеистка на траве.
 Лин, Майя (род. 1959) — американский художник и архитектор.
 Лин, Эйрос — британский телережиссёр.
 Лин, Энрике — чилийский писатель, литературный критик, художник-график, театральный режиссёр.
Фамилии китайского происхождения
(часто некорректно передаются Линг, от романизации Ling; не путать с китайской фамилией Линь с романизацией Lin)

 Фамилия  (159-я в старинном мнемоническом списке «Байцзясин»):
 Айви Лин По/Лин Бо (), наст. имена Ван Юцзюнь и Цзюнь Хайтан (соотв. при рождении и удочерении, род. 1939) — китайская, гонконгская и тайваньская киноактриса (различных жанров) и певица стиля хуанмэй. В фильмах стиля хуанмэй играла большей частью мужские роли.
  (кит. 凌婉婷; род. 1980) — гонконгская гимнастка, участница Олимпийских игр 2004 года.
  (кит. 凌德麟) — профессор Тайваньского Государственного университета, специализируется по ландшафтному садоводству.
  (кит. 凌力; род. 1942) — китайская писательница и историк.
 Лин Мэнчу, также известен как Лин Бо (кит. 凌濛初 / 凌波; 1580—1644) — китайский писатель, драматург, издатель времён династии Мин.
 Лин, Роберт (1942—2012) — профессор физики в Калифорнийском университете в Беркли.
  (кит. 凌統; 189—217) — генерал времён поздней Восточной Хань, также персонаж романа «Троецарствие».
  (кит. 凌操; ???—203) — генерал времён Восточной Хань, персонаж романа «Троецарствие», отец Лин Туна.
 Лин Цзе (кит. 淩潔; род. 1982) — китайская гимнастка, серебряная медалистка Олимпийских игр 2000 года.
 , наст. имя Лин Цзефан (кит. 凌解放; род. 1945) — китайский писатель, автор биографических и историческо-художественных романов.
  (кит. 凌鏡寰) — тайваньский баскетболист, член сборной страны на Олимпийских играх 1956 года.
  (кит. 凌琮) — китайский футболист, полузащитник гонконгского ФК Tuen Mun SA.
  (кит. 凌振) — персонаж классического романа «Речные заводи» по прозвищу «Потрясающий небеса».
  (кит. 凌叔华; 1900—1990) — китайская писательница и художница.
 Лин Юнь (кит. 凌云; 1917—2018) — государственный деятель Китая, первый министр госбезопасности КНР (в 1983—1985 годах).

 Фамилия кит. 伶 или 泠, пиньинь: Líng:
 Лин Лунь (кит. 伶倫 или 泠倫) — персонаж китайской мифологии, изобретатель музыки в целом и пентатоники в частности.

 Фамилия :
 Лин Лунь (кит. 伶倫 или 泠倫) — персонаж китайской мифологии, изобретатель музыки в целом и пентатоники в частности.
 Лин Цзихуа (кит. 令计划; род. 1956) — китайский политик, функционер ЦК КПК.

Понятия культуры 
 Лин () — бережливое производство.
 в Древней Греции особым образом ритмически произносимый текст. Согласно мифу, скорбная песнь о безвременной смерти Лина;
 Лин (англ. Lean, также известный как Purple Drank) — популярный в рэп-культуре напиток, содержащий кодеин.

Произведения культуры 
Фильмы
 «Лин (фильм, 1961)» — фильм Нилса Рейнхарта Кристенсена.
 «Лин (фильм, 2007)» — фильм Пьерса Томпсона.

Топонимы 
 Лин (Ааргау) — коммуна в Швейцарии.
 Лин (район Дэчжоу) (кит. 陵县, Líng Xiàn) — район города Дэчжоу в китайской провинции Шаньдун.

См. также 
 Линн
 Линь
 Линвилл
 LIN